Příjmení Petráček nosí více významných osobností:

 Arnošt Petráček (* 1991) – český paralympijský plavec
 Jiří Petráček (fotbalista) (* 1946) – český fotbalový brankář
 Karel Petráček (1893–1943) – československý legionář, důstojník a odbojář popravený nacisty
 Pavel Petráček (* 1975) – český politik
 Tomáš Petráček (* 1972) – český katolický teolog, kněz a církevní historik
 Tomáš Petráček (fotbalista) (* 1993) – český fotbalový útočník
 Věra Petráčková (1941–1998) – česká bohemistka, slavistka, lexikografka, editorka, vysokoškolská pedagožka
 Vojtěch Petráček (* 1964) – český jaderný fyzik a vysokoškolský pedagog 
 Zbyněk Petráček (* 1959) – český novinář